Либерасион Кампесина има више значења:

 Либерасион Кампесина (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Либерасион Кампесина (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику